Polyzonium är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Brandt 1837. Polyzonium ingår i familjen koppardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Koppardubbelfotingar
Polyzonium